La phase finale du  championnat d'Europe de volley-ball masculin des petits États a lieu en juin 2015  à Luxembourg (Luxembourg).

Équipes présentes

Phase de poules

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Phase finale

Équipes présentes

Matchs 

|}

|}

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : 
Meilleur marqueur : 
Meilleur passeur : 
Meilleur attaquant : 
Meilleur serveur : 
Meilleur réceptionneur : 
Meilleur libéro :

Liens internes

Liens externes 

Europe 2015
Europe masculin des petits États
Volley-ball
Volley-ball masculin des petits États
Volley-ball au Luxembourg
Sport en juin 2015